Ancienne commune du Gers, la commune de Monties-Aussos a existé de 1822 à 1949. Elle a été créée en 1822 par la fusion des communes de Monties et de Aussos. En 1949 elle a été supprimée et les deux communes constituantes ont été rétablies.

Références 

Ancienne commune dans le Gers
Commune disparue au XXe siècle